Als Warrior-Klasse werden folgende Schiffsklassen bezeichnet:

 Warrior-Klasse (1860), eine Klasse von zwei Panzerschiffen der britischen Royal Navy
 Warrior-Klasse (1905), eine Klasse von vier Panzerkreuzern der britischen Royal Navy